Мълиган може да се отнася за:
 Джери Мълиган (1927-1996), американски музикант
 Робърт Мълиган (1925-2008), американски режисьор